

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Pułanki – osiedle miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Pułanki – część wsi Terebiń w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
 Pułanki – część wsi Osowa w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk
 Pułanki – część wsi Ubrzeż w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Pułanki – wieś w woj. podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, w gminie Frysztak